Воскови́дные липофусцино́зы нейро́нов () — общее название широкой группы нейродегенеративных наследственных заболеваний, относящихся к лизосомным болезням накопления. Симптомы болезней данной группы обусловлены чрезмерным накоплением пигмента липофусцина в лизосомах нервных клеток и многих других тканей организма, включая печень, селезёнку, миокард, почки. Избыточное отложение липофусцина в лизосомах вызывает зеленовато-жёлтое окрашивание при микроскопии в ультрафиолетовых лучах.

Историческая справка 
Впервые описание данного заболевания опубликовано в 1826 году в Норвежском медицинском журнале доктором Кристианом Стенгелом (), который сообщил о четырёх случаях семейных нейродегенеративных расстройств у братьев и сестёр, проживающих в небольшом шахтёрском посёлке в Норвегии.

Более фундаментальные описания опубликованы  () в 1903 году, и  () в 1905 году, в которых выполнены обширные клинические исследования нескольких семей. Приблизительно в то же время, немецкий невролог и психиатр  () опубликовал подробное исследование трёх братьев и сестёр, с болезнью Шпильмейера — Фогта () (ювенильная (юношеская) форма восковидного липофусциноза нейронов), которая привела его к убеждению, что описанная им болезнь не связана болезнью Тея — Сакса.

В 1913—1914 годах Макс Бильшовский () описал позднюю инфантильную (детскую) форму восковидного липофусциноза нейронов. Тем не менее, все вышеописанные формы по-прежнему относили в группу «семейный амавротический идиотизм», прототипом которого считали болезнь Тея — Сакса. В 1914 году Frederick Batten первым дифференцировал восковидные липофусцинозы нейронов и болезнь Тея-Сакса.

В 1931 году шведский психиатр и генетик  (), в своём обзоре проанализировав 115 случаев опубликованных ранее документов обширных клинических и генетических исследований, пришёл к выводу, что болезнь Шпильмейера — Шегрена ( — ювенильная форма восковидного липофусциноза нейронов) отличается генетически от болезни Тея — Сакса.

Проведя тщательные морфологические исследования, Шпильмейер, Герст, Эриксон, Земан и Альперт () пришли к выводу, что ранее описанные заболевания связаны с отложением (накоплением) пигмента в нейронах и относятся к отдельным типам болезни накопления. Одновременно Терри и Корри (), а также Свеннерхольм () наглядно продемонстрировали конкретные ультраструктурные и биохимические особенности, которые возникают на фоне болезни Тея — Сакса. Результаты проведенной работы привели к чёткой идентификации описанных ранее наследственных заболеваний, а исследователи Земан и Донахью () способствовали окончательному разделению восковидных липофусцинозов нейронов и болезни Тея-Сакса. Они предположили, что болезнь Бильшовского — Янского ( — поздняя инфантильная (детская) форма восковидного липофусциноза нейронов), болезнь Шпильмейера — Фогта ( — ювенильная или юношеская форма) и болезнь Куфса ( — зрелая или взрослая форма) являются вариантами совершенно другого заболевания, обладающего выраженными ультраструктурными и биохимическими отличиями от болезни Тея — Сакса и других форм сфинголипидоза.

Впоследствии Сантавуори и Халтиа () показали, что существует ранний детский вариант инфантильной формы восковидного липофусциноза нейронов (), который ранее исследователями Земан и Дикен  был включён в болезнь Бильшовского — Янского ().

Эпидемиология 
Средняя частота встречаемости всех форм восковидных липофусцинозов нейронов в мире составляет 1:25 000.

Распространённость данной патологии в популяции Соединённых Штатов и стран Северной Европы превышает 1 случай на 10 000 человек.

Частота новых случаев (заболеваемость) значительно варьирует, в зависимости от страны:

 в исследовании, проведенном в Германии, сообщается о частоте возникновения новых случаев заболевания 1,28 на 100 000;

 в исследовании, проведенном в Италии, сообщается о заболеваемости 0,56 на 100 000;

 в исследовании, проведенном в Норвегии, приводится анализ заболеваемости: отмечен подъём в период с 1978 по 1999 год — 3,9 на 100 000 — на фоне низкой заболеваемости, которая регистрировалась в предыдущие десятилетия.

Наследование 

В большинстве случаев заболевания группы восковидных липофусцинозов нейронов наследуются по аутосомно-рецессивному типу и, таким образом, с одинаковой частотой встречается как у мужчин, так и у женщин.

Классификация 
Болезни из группы восковидных липофусцинозов нейронов называют в соответствии с патологическими изменениями, которые наблюдаются в нервной системе.

Старые классификации условно делили восковидные липофусцинозы нейронов в зависимости от возраста, в котором начинали проявляться клинические признаки, на четыре типа: CLN1, CLN2, CLN3 и CLN4. Современная классификация основывается на сопоставлении типа заболевания с ассоциированным геном. В ходе генетических исследований выявлены мутации шести генов человека (CLN1, CLN2, CLN3, CLN5, CLN6 и CLN8), которые ведут к развитию симптомокомплекса восковидных липофусцинозов нейронов. При этом CLN4 (в отличие от CLN1, CLN2, CLN3, CLN5, CLN6 и CLN8) не был сопоставлен определённый ген.

Ниже приведена классификация, согласно действующей МКБ (указан код МКБ-10):
  Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов.
  Липофусциноз нейронов. Болезнь: Баттена, Бильшовского — Янского, Куфса, Шпильмейера — Фогта.

В таблице приведена современная классификация типов восковидных липофусцинозов нейронов на основании данных молекулярной генетики.

Клиническая картина 
В зависимости от возраста, в котором появилась симптоматика, различают четыре формы заболевания:
 инфантильная (ранний детский вариант) — ;
 инфантильная (поздний детский вариант) — ;
 ювенильная (юношеская) — ;
 зрелая (взрослая) — .

Клиническая картина практически всех представителей группы восковидных липофусцинозов нейронов (нейродегенеративных лизосомных болезней накопления) характеризуется постоянно прогрессирующей потерей двигательных и психологических навыков, связанной с внутриклеточным накоплением липофусцина.

Симптоматика, характерная для всех типов восковидных липофусцинозов нейронов, включает признаки поражения центральной нервной системы с развивающейся и прогрессирующей атрофией головного мозга, которая обычно соответствует степени выраженности клинических нарушений. Впоследствии присоединяются судорожные припадки, особенно характерны миоклонические консульсии.

В случае инфантильной и ювенильной формы заболевания отмечают аномалию зрительного анализатора с последующей атрофией зрительного нерва, пигментным ретинитом и макулярной дегенерацией. Однако в случае зрелой (взрослой) формы эти признаки зачастую отсутствуют.

Диагностика 
Несмотря на практически исключительно неврологическую симптоматику, которой проявляется данная группа лизосомных болезней накопления, электронная микроскопия позволяет обнаружить патологические включения пигмента липофусцина в лизосомах очень многих тканей. Немалую помощь в диагностике оказывает электронная микроскопия лейкоцитов, а также биоптатов печени и мышц.

Дифференциальная диагностика 
Дифференциальная диагностика различных представителей группы восковидных липофусцинозов нейронов основывается на клинических проявлениях:
 возраст, в котором начала проявляться патологическая симптоматика,
 продолжительность заболевания,
 раннее развитие слепоты и других неврологических расстройств,
 форма накопления липофусцина (лабораторная диагностика).

Лечение 
В настоящее время не существует общепринятой схемы терапии восковидных липофусцинозов нейронов, которая смогла бы вылечить, остановить, или хотя бы замедлить развитие клинической симптоматики. Тем не менее, применение противосудорожной терапии способствует снижению частоты возникновения судорожных приступов благодаря адекватно подобранной дозировке противоэпилептических препаратов. Кроме того, применение двигательной, речевой и профессиональной терапии может помочь пациентам сохранить навыки как можно дольше.

Несколько экспериментальных схем находятся на стадии клинических испытаний.

См. также 
 Лизосомные болезни накопления
 Паренхиматозные дистрофии

Примечания

Ссылки 
  GeneReviews/NIH/NCBI/UW entry on Neuronal Ceroid-Lipofuscinoses 
  GeneReviews/NCBI/NIH/UW entry on Neuronal ceroid-Lipofuscinosis 
 Batten Disease General Information Page 
 GeneReviews: Neuronal ceroid lipofuscinosis 
 Hide and Seek Foundation For Lysosomal Disease Research 

Лизосомные болезни накопления
Аутосомно-рецессивные заболевания
Редкие заболевания